Дамара может означать:
 Дамара — этническая группа в Намибии.
 Дамара — нагорье в Намибии.
 Дамара — ритуальный тибетский барабан.
 Дамара — субпрефектура в ЦАР.
 Дамара — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры.